O Hospital Nestor Goulart Reis é uma instituição hospitalar pública localizada no município de Américo Brasiliense, próxima a Araraquara, interior do estado de São Paulo.

História
O Hospital Nestor Goulart Reis  foi construído, como o Hospital das Clínicas de Botucatu em 1958, para ser um sanatório para tuberculosos. A partir de 1976, quando a política de atendimento para tais pacientes foi mudada, com a substituição da hospitalização pela assistência ambulatorial, a unidade passou a ser um “hospital geral”. Posteriormente, passou a ampliar suas atividades na área de doenças infecto-contagiosas, como a Aids, leptospirose, meningite, hepatite, hantavirose e tuberculose.

As reformas recentemente realizadas, numa área total de cerca de 25 mil metros quadrados, permitiram a ampliação do número de leitos (de 108 para 250), além de melhorar as condições de atendimento ambulatorial e de internação.  Isso, consolida-o  como o primeiro hospital público do interior paulista com instalações adequadas e serviços específicos para tratamento de moléstias infecciosas, à semelhança do Hospital Emílio Ribas, sediado na Capital e, até agora, o único existente no sistema público de saúde do Estado de São Paulo.

O prédio original do Hospital Nestor Goulart Reis tem o mesmo estilo arquitetônico do Hospital das Clínicas de Botucatu, em Rubião Júnior, com uma área total de 54 mil metros quadrados, em forma de H, e divididos em 11 blocos, de dois e três pavimentos. A reforma agora empreendida pela SES possibilitou, também, a criação de espaços para os serviços de apoio, abrigo para médicos residentes e equipes de plantão, além de dependências  de ensino e de pesquisa. 

A Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) possuia uma parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, no qual a instituição de ensino superior assume a gestão do Hospital Nestor Goulart Reis que é de propriedade do Governo do Estado.

Atualmente o Hospital é dirigido pela diretora Maria Eliana Gonçalves Luiz, enfermeira há mais de 25 anos, ela dirige o hospital há cerca de 6 anos com competência.
Fez várias alterações benéficas para funcionários e pacientes, que em virtude do longo tratamento da tuberculose multi-resistente, precisam de tratamento constante e muita dedicação de médicos e outros profissionais da área da saúde.
O Hospital passou por uma longa reforma (na gestão da atual diretora) e agora possui capacidade para 94 leitos.

Ligações externas
Página oficial da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp
Página oficial da Faculdade de Medicina de Botucatu

Nestor Goulart
Américo Brasiliense
Fundações em São Paulo em 1958